PB & J lub peanut butter and jelly sandwich – popularna w Ameryce Północnej kanapka
 PB&J Otter – I pies, i wydra amerykański serial animowany